Plaatsen:
Pavlová, een plaats in Slowakije.
Pavlova vas, een plaats in Slovenië.
Akademika Pavlova, een metrostation in Charkov.
I. P. Pavlova (metrostation), een metrostation in Praag.

Personen:
Anna Pavlova, een Russische ballerina.
Anna Pavlova (gymnast), een Russische sportster.
Alla Pavlova, een Russische componist.
Symfonie nr. 5 (Pavlova), een symfonie van Alla Pavlova.

Overige:
Pavlovataart

Zie ook:
Pavlov (doorverwijspagina)